Бенойское сельское поселение — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Бенойское сельское поселение — в Веденском районе Чеченской Республики.
 Бенойское сельское поселение — в Ножай-Юртовском районе Чеченской Республики.